A competição de velocidade feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 aconteceu no dia 16 de fevereiro.

Resultados 

Velocidade feminino